Mea culpa beziehungsweise Mea Culpa steht für:

 Mea culpa, Worte aus dem Schuldbekenntnis, das in der katholischen Kirche gesprochen wird
 Mea culpa (Céline), ist die erste der vier Kampfschriften von Louis-Ferdinand Céline
 Eine ehemalige Filmproduktionsgesellschaft, siehe Brainpool
 Mea Culpa – Im Auge des Verbrechens, ein französischer Film von Fred Cavayé aus dem Jahr 2014 (Originaltitel)
 Mea Culpa (Fernsehserie), chilenische Fernsehserie.